Puech, dérivé d'un mot occitan signifiant « montagne », est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Aimé Puech (1860-1940), helléniste français, latiniste et historien du christianisme ;
 Albert Puech (1833-1897), historien local et médecin français ;
 Bertrand Puech (né en 1936), homme d'affaires français ;
 Denys Puech (1854-1942), sculpteur français ;
 Émile Puech (né en 1941), ecclésiastique français ;
 Gérard Puech (1953-2022), joueur, arbitre et dirigeant français de rugby à XIII ;
 Gilbert Puech (né en 1973), professeur d'université français ;
 Henri-Charles Puech (1902-1986), historien français ;
 Jean Puech (né en 1942), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Puech (né en 1975), acteur français ;
 Jean-Benoît Puech (né en 1947), écrivain français ;
 Jules-Jean Puech (1873-1932), industriel français ;
 Louis Puech (1832-1910), officier de marine français ;
 Louis Puech (1852-1947), avocat et homme politique français ;
 Louis Puech (1894-1976), joueur français de rugby à XV ;
 Michel Puech (né en 1948), photographe, journaliste et éditeur français ;
 Michel Puech (né en 1960), philosophe français ;
 Suzette Puech (1937-2005), botaniste française.

Toponyme 

 Alpuech, commune française de l'Aveyron ;
 La tête du Grand-Puech, point culminant du massif de l'Étoile, dans les Bouches-du-Rhône ;
 Le Puech et Puéchabon, communes françaises de l'Hérault ;
 Puech-Baurès, ancienne commune française de l'Aveyron ;
 Puéchoursi, commune française du Tarn ;
 Puech-Auriol, quartier de Castres, dans le Tarn.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan